Лобанихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Новичихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Лобаниха.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 532 человека, в том числе 251 мужчина и 281 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 513 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Лобаниха,
 посёлок Невский,
 посёлок Петровский.

История 
Постановлением Сибревкома от 04.08.1920 г. был образован Лобанихинский сельсовет.

Примечания 

Сельские поселения Новичихинского района
Сельсоветы, образованные в 1920 году